Де Роберти де Кастро де ла Серда — русская фамилия испанского происхождения.

Известные носители: де Роберти, Евгений Валентинович (полная фамилия: де Роберти де Кастро де ла Серда; 1843—1915) — социолог, философ, экономист
 Ватсон, Мария Валентиновна (урождённая — де Роберти де Кастро де ла Серда; 1848—1932) — поэтесса, переводчица
 де Роберти, Александр Валентинович (полная фамилия: де Роберти де Кастро де ла Серда; 1851 — после 1917) — русский генерал.
 де Роберти, Николай Александрович (1878 1930-е) — русский офицер, участник русско-японской, Первой мировой войны, Белого движения.